Arana est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est  et qui signifie « la vallée ».

Patronyme 
 Agustín Sauto Arana, un footballeur basque espagnol ;
 Anuntxi Arana (née en 1947), anthropologue, philologue et écrivaine basque espagnole ;
 Beatriz Enríquez de Arana est connue pour avoir entretenu une liaison avec Christophe Colomb à qui elle a donné un fils, Fernand ;
 Bittor Arana Bilbao est travailleur basque qui a milité au Pays basque pour ETA durant les années 1960 ;
 Carlos Manuel Arana Osorio est président du Guatemala du  au  ;
 Diego Barros Arana est considéré comme le plus important historien chilien du  ;
 Edgar Arana (né en 1987), coureur cycliste bélizien ;
 Emiliano Álvarez Arana est un coureur cycliste basque espagnol ;
 Facundo Arana est un acteur argentin ;
 Itsaso Arana (née en 1885), actrice et scénariste espagnole ;
 José Arana Cruz (1902-??) est un joueur et entraîneur péruvien de football ;
 José Arana Goróstegui est un footballeur basque espagnol ;
 José Antonio Arana  est un musicographe, bertsolari et académicien basque espagnol ;
 Luis Arana Goiri (1862-1951), homme politique basque espagnol ;
 Manuel Arana Rodríguez est un footballeur basque espagnol ;
 Marco Arana Zegarra (né en 1962), homme politique, sociologue, professeur d'université et prêtre catholique péruvien ;
 Mariano Arana est un architecte uruguayen, ancien ministre du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement du gouvernement Vázquez et maire de Montevideo de 1994 à 2005 ;
 Ronald Arana (né en 1977), footballeur bolivien 
 Sabino Arana Goiri est un penseur, politicien et leader basque et fondateur du nationalisme basque ;
 Tomas Arana est un acteur américain.

Toponyme 
 Arana est un quartier de la ville de Vitoria-Gasteiz, province d'Alava ;
 Arana est un quartier de la ville de Bermeo ;
 Arana est un quartier de la ville de Guernica;
 Bértiz-Arana est une municipalité de la Communauté forale de Navarre ;
 San Vicente de Arana est un village faisant partie de la municipalité de Harana-Valle de Arana dans la province d'Alava ;
 Gare Sabino Arana, nommée en l'honneur de Sabino Arana Goiri, est une gare de la ligne A d'EuskoTran ;
 Valle de Arana est une commune dans la province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque ;
 Ullíbarri-Arana est un village faisant partie de la municipalité d'Harana dans la province d'Alava.

Voir aussi 
 

 

Toponymie basque